Seßler ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Seßler (* 1949), Unternehmer, Verkaufstrainer
 Josef Seßler (1763–1842), österreichischer Gewerke und Industrieller
 Karl Seßler (1884–1975), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Viktor Seßler Freiherr von Herzinger (1836–1899), österreichischer Montanindustrieller und Politiker
 Wolfgang Seßler (1950–2016), deutscher Geologe und später auch Geschäftsführer des Dauner Sprudels.

Siehe auch:
 Sessler
 Sesler